XXII чемпионат России по волейболу среди 12 команд женской Суперлиги проходил с 11 октября 2012 года по 12 мая 2013 года.

Предварительный этап 
На предварительном этапе участники соревнования сыграли в два круга по разъездному календарю. Команды, занявшие 1—8-е места, продолжили борьбу за медали по системе плей-офф, остальные четыре коллектива приняли участие в турнире за право остаться в сильнейшем дивизионе.

В чемпионате России дебютировали три иностранных тренера — сербка Светлана Илич («Динамо» Москва), её соотечественник Зоран Терзич («Омичка») и голландец Авитал Селинджер («Динамо» Краснодар). Чемпион страны двух последних лет «Динамо-Казань» подписал контракты с перешедшей из краснодарского «Динамо» связующей сборной России Евгенией Старцевой и американской блокирующей Хизер Боун. Только три матча за команду Ришата Гилязутдинова провела вернувшаяся в Казань Татьяна Кошелева. Из-за рецидива травмы лучшая нападающая чемпионата мира-2010 выбыла из состава, по ходу сезона расторгла контракт с казанским клубом, подписала соглашение с московским «Динамо» и снова вышла на площадку в матче за новую команду лишь в полуфинальной серии плей-офф. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, Кошелева в 2013 году провела успешный сезон в сборной России и на победном для национальной команды чемпионате Европы была признана самым ценным игроком.

В краснодарском «Динамо» дебютировали чемпионки мира Юлия Меркулова и Светлана Крючкова, чешская нападающая Гелена Гавелкова и американка Дестини Хукер, в «Заречье-Одинцово» — итальянка Антонелла Дель Коре, в «Факеле» — бразильянки Жоусинья и Фофинья, в «Омичке» — азербайджанская нападающая Наталья Мамедова, три года назад становившаяся самым результативным игроком чемпионата России и сербская связующая Бояна Живкович. Сезон также был ознаменован возвращением в игру после четырёхлетнего перерыва в карьере Елены Зарубиной («Динамо» Кр), Жанны Проничевой («Омичка») и Юмилки Руис («Уралочка»-НТМК).

После матчей 20-го тура окончательно сформировалась восьмёрка команд, выходящих в плей-офф, а «Динамо-Казань» досрочно обеспечило себе первое место. Уникальная серия подопечных Ришата Гилязутдинова, одержавших со старта сезона 18 побед подряд, была прервана в Казани московским «Динамо» — несмотря на блистательную игру Екатерины Гамовой, заработавшей 43 очка.

По ходу сезона произошли две тренерские отставки: в феврале вместо Елены Целищевой в «Факеле» стал работать Юрий Панченко, а перед заключительным туром Андрея Еремеева на посту тренера «Енисея» сменил Игорь Киселёв.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Самые результативные

Статистика 
 Самая длинная победная серия на предварительном этапа чемпионата принадлежит казанскому «Динамо» — 18 матчей (в 1—18-м турах). Самой продолжительной безвыигрышной серией отметилась «Уфимочка»-УГНТУ — 9 матчей (в 11—19-м турах).
 Самым затяжным матчем предварительного этапа стала игра 6-го тура между казанским и краснодарским «Динамо», затянувшаяся на 2 часа 20 минут, самым коротким матчем — встреча московского «Динамо» и «Уфимочки»-УГНТУ, продолжавшаяся 56 минут.
 Рекорд сезона по результативности за матч установила во встрече 9-го тура против «Уфимочки»-УГНТУ нападающая «Омички» Наталья Мамедова. За пять партий она набрала 44 очка — 39 в атаке (что также является рекордом сезона) и 5 на блоке. Наибольшее количество очков на блоке за матч (12) набрала Юлия Морозова из московского «Динамо» во встрече 10-го тура с краснодарскими одноклубницами. Лучшие результаты по очкам с подачи — 6 эйсов за матч — показали в 11-м туре Мария Самойлова из «Протона» в поединке с «Уралочкой»-НТМК и Юлия Кутюкова из «Северстали» в игре с московским «Динамо».

Финальный этап

Плей-офф 
Исход наиболее упорной серии четвертьфинала между краснодарским «Динамо» и «Омичкой» в пользу сибирских «кошек» привёл к тому, что кубаночки, одержавшие этой весной победу в Кубке вызова, заняли лишь 6-е место, не дающее права в следующем сезоне участвовать в еврокубках. На полуфинальной стадии «Омичка» и «Уралочка» не смогли выиграть ни одного матча у казанского и московского «Динамо» соответственно, и в серии за «золото» в третий раз подряд встретились команды Екатерины Гамовой и Наталии Обмочаевой. После поражения в первом матче в Казани подопечные Ришата Гилязутдинова в трёх следующих матчах не отдали соперницам из Москвы ни одной партии. Лучшим игроком турнира — обладательницей Приза Людмилы Булдаковой — была признана Екатерина Гамова, завоевавшая девятый в карьере титул чемпионки страны. «Омичка» впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата России.

1/4 финала 
«Динамо-Казань» — «Тюмень»-ТюмГУ — 2—0

«Динамо» (Москва) — «Факел» — 2—0

«Заречье-Одинцово» — «Уралочка»-НТМК — 0—2

«Динамо» (Краснодар) — «Омичка» — 1—2

1/2 финала 
«Динамо-Казань» — «Омичка» — 3—0

«Динамо» (Москва) — «Уралочка»-НТМК — 3—0

Матчи за 3-е место 
«Омичка» — «Уралочка»-НТМК — 3—1

Финал 
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3—1

Самые результативные

Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, сыграли в два круга по туровой системе в турнире за сохранение прописки в Суперлиге. Очки, набранные на предварительном этапе, учитывались в итоговой турнирной таблице. Занявшие 11-е и 12-е места «Северсталь» и «Енисей» покидают Суперлигу.

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо-Казань»: Евгения Старцева — 29 матчей, 108 партий / 72 очка (30 в атаке, 29 на блоке, 13 с подачи); Екатерина Уланова — 28, 105; Екатерина Гамова — 28, 103 / 629 (530, 64, 35); Джордан Ларсон — 28, 102 / 435 (349, 51, 35); Леся Евдокимова — 28, 98 / 165 (124, 35, 6); Мария Бородакова — 27, 93 / 227 (114, 81, 32); Ирина Воронкова — 27, 86 / 73 (55, 11, 7); Регина Мороз — 23, 83 / 152 (75, 65, 12); Хизер Боун — 22, 56 / 133 (95, 35, 3); Ольга Хржановская — 22, 50 / 10 (4, 2, 4); Татьяна Куликова — 20, 56 / 7 (0, 2, 5); Александра Ефремова — 17, 34; Татьяна Кошелева — 3, 8 / 30 (21, 7, 2); Елена Пономарёва — 3, 7 / 17 (13, 3, 1); Екатерина Лазарева — 2, 5 / 1 (0, 0, 1); Олеся Николаева — 2, 4 / 7 (7, 0, 0); Варвара Лебедева — 2, 4; Анастасия Гречаная — 1, 3 / 8 (8, 0, 0); Наиля Шайдуллина — 1, 3 / 4 (3, 0, 1); Татьяна Романова — 1, 3 / 2 (1, 0, 1); Эльвира Ситдикова — 1, 3; Арина Елисеева — 1, 3; Ольга Бирюкова — 1, 3; Анна Лунёва — 1, 2 / 2 (1, 0, 1). Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Динамо» (Москва): Юлия Морозова — 31, 120 / 258 (144, 109, 5); Наталия Обмочаева — 31, 117 / 624 (524, 58, 42); Марина Акулова — 31, 113 / 115 (41, 37, 37); Наташа Осмокрович — 30, 116 / 444 (374, 57, 13); Марина Марченко — 30, 108 / 320 (243, 50, 27); Елена Ежова — 28, 106; Валерия Гончарова — 25, 73 / 34 (23, 7, 4); Мария Перепёлкина — 22, 78 / 157 (83, 60, 14); Анастасия Маркова — 15, 30 / 51 (41, 8, 2); Мария Жадан — 13, 24 / 8 (4, 3, 1); Екатерина Кривец — 12, 41 / 62 (22, 31, 9); Анна Макарова — 10, 16 / 33 (26, 4, 3); Дарья Чикризова — 10, 14; Любовь Ягодина — 7, 19 / 4 (3, 1, 0); Татьяна Кошелева — 5, 8 / 6 (4, 2, 0). Главный тренер — Светлана Илич.
 «Омичка»: Виктория Кузякина — 32, 124; Наталья Мамедова — 31, 118 / 784 (680, 67, 37); Нелли Алишева — 31, 116 / 467 (400, 40, 27); Бояна Живкович — 30, 117 / 118 (32, 41, 45); Екатерина Орлова — 28, 104 / 202 (74, 99, 29); Юлия Подскальная — 26, 77 / 137 (77, 41, 19); Ольга Терёхина — 24, 52; Ольга Фатеева — 23, 77 / 159 (115, 26, 18); Елена Юрьева — 21, 81 / 193 (114, 57, 22); Ольга Сажина — 21, 64 / 114 (86, 16, 12); Татьяна Белькова — 14, 29 / 49 (35, 9, 5); Елена Бояркина — 4, 9 / 5 (2, 2, 1); Жанна Проничева — 2, 2. Главный тренер — Зоран Терзич.
 «Уралочка»-НТМК: Екатерина Третьякова — 31, 125; Александра Пасынкова — 31, 123 / 340 (271, 40, 29); Виктория Чаплина — 31, 122 / 291 (228, 42, 21); Страшимира Филипова — 31, 120 / 463 (357, 69, 37); Анастасия Салина — 30, 118 / 107 (55, 22, 30); Ирина Заряжко — 28, 88 / 256 (192, 57, 7); Виктория Червова — 23, 46 / 11 (7, 1, 3); Юмилка Руис — 22, 85 / 316 (284, 27, 5); Наталья Назарова — 21, 66 / 143 (112, 26, 5); Ирина Смирнова — 15, 26 / 27 (20, 5, 2); Кира Якимова — 13, 20 / 4 (4, 0, 0); Евгения Эстес — 10, 38 / 108 (92, 10, 6); Анастасия Маковецкая — 5, 9; Алёна Голоснова — 3, 6; Валерия Сафонова — 3, 4 / 2 (1, 0, 1); Ксения Ильченко — 1, 2; Мария Белобородова — 1, 1 / 1 (1, 0, 0); Екатерина Воронова — 1, 1. Главный тренер — Николай Карполь.
 «Заречье-Одинцово»: Дарья Исаева — 24, 92 / 438 (369, 50, 19); Екатерина Панкова — 24, 92 / 40 (13, 6, 21); Александра Виноградова — 24, 92; Наталья Малых — 24, 88 / 231 (207, 20, 4); Анастасия Бавыкина — 24, 76 / 137 (109, 16, 12); Дарья Россамахина — 24, 66 / 20 (6, 7, 7); Елена Константинова — 22, 86 / 169 (94, 60, 15); Екатерина Богачёва — 21, 81 / 214 (131, 63, 20); Вероника Анджелони — 21, 77 / 95 (74, 7, 14); Антонелла Дель Коре — 18, 68 / 272 (216, 30, 26); Алина Ярошик — 15, 35 / 11 (9, 1, 1); Яна Манзюк — 13, 20 / 22 (15, 5, 2); Екатерина Романенко — 5, 7, Ирина Фетисова — 2, 2. Главный тренер — Вадим Панков.
 «Динамо» (Краснодар): Марина Марюхнич — 25, 100 / 274 (171, 90, 13); Гелена Гавелкова — 25, 99 / 406 (334, 38, 34); Ирина Уралёва — 25, 97 / 112 (58, 39, 15); Яна Щербань — 25, 82 / 191 (150, 13, 28); Светлана Крючкова — 24, 93; Екатерина Осичкина — 24, 81 / 189 (97, 78, 14); Людмила Малофеева — 20, 59 / 179 (151, 12, 16); Дестини Хукер — 19, 74 / 346 (287, 38, 21); Анна-Мириам Гансонре — 18, 42 / 47 (39, 4, 4); Светлана Сурцева — 17, 24 / 4 (2, 0, 2); Юлия Меркулова — 16, 40 / 45 (30, 12, 3); Елена Зарубина — 15, 31 / 2 (0, 0, 2); Евгения Кожухова — 4, 8 / 7 (7, 0, 0); Елена Бабкина — 2, 4; Анна Лубнина — 1, 1. Главный тренер — Авитал Селинджер.
 «Факел»: Дарья Талышева — 24, 88; Ана Паула Феррейра (Фофинья) — 24, 86 / 369 (323, 28, 18); Жойс Силва (Жоусинья) — 24, 85 / 346 (303, 28, 15); Наталья Рогачёва — 24, 81 / 199 (130, 62, 7); Анна Парегина — 24, 71 / 31 (14, 5, 12); Евгения Ивашова — 24, 59 / 56 (34, 10, 12); Алла Галеева — 23, 82; Наталья Алимова — 23, 73 / 208 (146, 48, 14); Елена Маслова — 22, 60 / 7 (2, 1, 4); Дарья Писаренко — 20, 70 / 159 (117, 26, 16); Ксения Кнауб — 20, 56 / 66 (42, 20, 4); Татьяна Холина — 18, 34 / 25 (19, 6, 0); Анна Лебедева — 6, 7 / 4 (4, 0, 0). Главный тренер — Елена Целищева (до 15-го тура), Юрий Панченко.
 «Тюмень»-ТюмГУ: Анна Сотникова — 24, 93 / 349 (286, 37, 26); Марина Бабешина — 24, 93 / 93 (51, 20, 22); Марта Валчич — 24, 93; Мария Брунцева — 24, 89 / 178 (114, 49, 15); Ольга Житова — 24, 86 / 154 (90, 54, 10); Мира Топич — 23, 87 / 242 (216, 15, 11); Ксения Бондарь — 23, 84 / 289 (251, 24, 14); Елена Литовченко — 18, 43 / 51 (44, 6, 1); Екатерина Иванова — 18, 42 / 45 (38, 5, 2); Мария Ивонькина — 17, 30 / 35 (13, 15, 7); Елена Будылина — 13, 17 / 1 (0, 0, 1); Ольга Коба — 12, 19; Анна Поспелова — 4, 4; Маргарита Чачина — 3, 6 / 3 (3, 0, 0); Анна Куршина — 1, 2. Главный тренер — Игорь Гайдабура.
 «Уфимочка»-УГНТУ: Татьяна Алейникова, Надежда Амелина, Синтия Барбоза, Алина Бершакова, Дарья Буркина, Ольга Иванкова, Анна Иванова, Анна Малова, Мария Микеладзе, Любовь Пронина, Аня Спасоевич, Регина Тухбатуллина, Дора Хорват, Олеся Шаравская, Анастасия Шляховая. Главный тренер — Андрей Подкопаев.
 «Протон»: Юлия Байлукова, Ирина Беленкова, Екатерина Закревская, Елена Ирисова, Антонина Кривобогова, Ирина Малькова, Анна Мельникова, Анна Моисеенко, Дарья Озбек, Елена Самойлова, Мария Самойлова, Екатерина Старикова, Валерия Фадеева, Галина Фёдорова, Юлия Цветкова, Екатерина Чернова. Главный тренер — Елена Соколова.
 «Северсталь»: Елена Алажбег, Наталия Вдовина, Йована Весович, Мария Воногова, Наталья Дианская, Ольга Ефимова, Александра Иванова, Юлия Кутюкова, Анна Матиенко, Екатерина Новикова, Инна Раздобарина, Яна Чередникова, Марина Пилипенко, Ольга Шукайло. Главный тренер — Александр Перепёлкин.
 «Енисей»: Юлия Айсина, Ольга Доронина, Алина Елизарова, Анастасия Завацкая, Ирина Климанова, Евгения Кондрашина, Наталья Непомнящих, Екатерина Полякова, Мария Попова, Тамара Ракич, Бояна Радулович, Наталья Симоненко, Оксана Чернышова. Главный тренер — Андрей Еремеев (до 21-го тура), Игорь Киселёв.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 

Соревнование проходило с 10 октября 2012 года по 30 апреля 2013 года в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. В сентябре 2012 года не подтвердили своё участие в турнире пензенский «Университет-Визит» и хабаровский «Самородок», вместо последнего в высшую лигу «А» был допущен «Сахалин». По итогам соревнований «Хара Морин» и «Индезит» завоевали право в следующем сезоне играть в Суперлиге, а СДЮСШОР-«Экран» выбыл в высшую лигу «Б». Руководство сохранившего место в высшей лиге «А» «Обнинска» по окончании чемпионата объявило об отказе от участия в этом турнире в следующем году и переходе в высшую лигу «Б».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Соревнование проходило с 10 октября 2012 года по и 15 апреля 2013 года в три этапа. На предварительном и полуфинальном этапах команды играли в 4 круга, на финальном этапе в 2 круга. Обладателями путёвок в высшую лигу «А» стали «Приморье» и «Импульс-Спорт». Из-за отказа «Обнинска» от выступлений в высшей лиге «А» в сезоне-2013/14 третья путёвка в этот турнир досталась «Политеху».

См. также 
 Открытый чемпионат России по волейболу среди мужчин 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

2012 год в волейболе
2013 год в волейболе